Cougar Coochie ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe. Die Reihe ist dem Genre der Erotik mit älteren Darstellerinnen („MILF“ bzw. „Cougar“) zuzuordnen und gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Filmreihen dieses Genre.
Seit 2009 wurden 8 Folgen der Reihe gedreht. In einigen Teilen der Reihe spielen etablierte Pornostars mit, die dann als Titelhelden fungieren. Einige von ihnen sind in mehreren Folgen zu sehen.

Darsteller 
 Cougar Coochie 1: Roxanne Hall, Michael Stefano, Mandy Bright, Julian, Teri Weigel, Maestro Claudio, Ana Nova, Joey Ray
 Cougar Coochie 2: Steve Holmes, Kylie Ireland, Ginger Lynn, Michael Stefano, Ben English, Joey Ray, Zana, Steve Hatcher, Adalina Perron
 Cougar Coochie 3: Steve Holmes, Lisa Sparxxx, Daphne Rosen, Ben English, Victoria Givens, Lisa DeMarco, Joey Ray, Anthony Hardwood, Alex Milano
 Cougar Coochie 4: Sophie Evans, Manuel Ferrara, Steve Holmes, Kylie Ireland, Roxanne Hall, Mandy Bright, Mr. Pete, Jewel De’Nyle, Donna Marie, Frank Gunn, Anthony Hardwood
 Cougar Coochie 5: Holly Halston, Sascha, Vicky Vette, Joel Lawrence, Kim Chambers, Keri Windsor, Dino Bravo, Troy Halston
 Cougar Coochie 6: India Summer,
 Cougar Coochie 7: Lisa Ann, Belladonna, Nikita Denise, Renee LaRue, Sky
 Cougar Coochie 8: Alana Evans, Brittany O’Connell, Kim Chambers, Justine Romee, Christy Parks

Siehe auch 
 Seduced By a Cougar

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film